Newport County AFC (celým názvem: Newport County Association Football Club; velšsky: Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd) je velšský fotbalový klub, který sídlí ve městě Newport v ceremoniálním hrabství Gwent. Založen byl v roce 1912.

Spolu s několika dalšími velšskými kluby hraje v anglickém, nikoli velšském ligovém systému. Dříve ovšem hrával velšský pohár, namísto anglického. Vyhrál ho jedinkrát ve své historii, v roce 1980 a zahrál si tudíž v následující sezóně Pohár vítězů pohárů, v němž nečekaně došel až do čtvrtfinále. V anglickém ligovém systému působí od roku 1920.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Rodney Parade s kapacitou 7 850 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1912 – Newport County AFC (Newport County Association Football Club)
 1989 – zánik
 1989 – obnovena činnost pod názvem Newport AFC (Newport Association Football Club)
 1999 – Newport County AFC (Newport County Association Football Club)

Získané trofeje 
 Welsh Cup ( 1× )
 1979/80
 FAW Premier Cup ( 1× )
 2007/08
 Monmouthshire/Gwent Senior Cup ( 28× )
 1920/21, 1921/22, 1922/23, 1923/24, 1925/26, 1927/28, 1931/32, 1935/36, 1953/54, 1957/58, 1958/59, 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2006/05, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 5. kolo: 1948/49
 Welsh Cup
 Vítěz: 1979/80
 EFL Cup
 3. kolo: 1962/63
 FA Trophy
 Finále: 2011/12
 EFL Trophy
 Finále (Jih): 1984/85

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1912–1915: Southern Football League (Division Two)
 1919–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1931: Football League Third Division South
 1931–1932: Southern Football League (Western Section)
 1932–1939: Football League Third Division South
 1946–1947: Football League Second Division
 1947–1958: Football League Third Division South
 1958–1962: Football League Third Division
 1962–1980: Football League Fourth Division
 1980–1987: Football League Third Division
 1987–1988: Football League Fourth Division
 1988–1989: Conference National
 1989–1990: Hellenic Football League (Premier Division)
 1990–1995: Southern Football League (Midland Division)
 1995–1997: Southern Football League (Premier Division)
 1997–1998: Southern Football League (Southern Division)
 1998–1999: Southern Football League (Midland Division)
 1999–2004: Southern Football League (Premier Division)
 2004–2010: Conference South
 2010–2013: Conference Premier
 2013–2016: Football League Two
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Velšské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1912